Tachymeter steht für:

 Tachymeter (Geodäsie), ein Vermessungsgerät
 Tachymeter (Uhr), eine Skala zur Geschwindigkeitsmessung

Siehe auch:
 Tachometer